

Кастіл — місто, штат Нью-Йорк
 Кастіл — селище, штат Нью-Йорк